Даниэль Муньос де ла Нава (; род. 29 января 1982 года в Мадриде, Испания) — испанский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Даниэль — один из двух сыновей Паулино Муньоса и Тересы де ла Навы; его брата зовут Борха. В отличие от сыновей, отец и мать семейства мало связаны в своей обычной жизни со спортом высших достижений; их второй сын ныне работает тренером по гребле.

Даниэль в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — бэкхенд.

Спортивная карьера 

В профессиональном туре ATP с 1999 года. В 2004 году выиграл первый турнир из серии ITF Futures.

Ещё по одному турниру данной серии он выигрывает в 2006 и 2007 годах. В 2008 году, пройдя квалификационный отбор, впервые принимает участие в основном сетке турнира ATP в Коста-де-Суипе. Следующий раз ему это удалось сделать в феврале 2009 года на турнире в Буэнос-Айресе и в июле 2009 в Штутгарте. В мае 2010 года дошел до второго раунда на первом для себя турнире серии Мастерс в Мадриде. В 2011 году выиграл первый турнир из серии ATP Challenger в Корденонсе. В апреле 2012 года, пройдя через квалификацию, сумел добраться до четвертьфинала на турнире ATP в Эшториле. Затем в мае он дебютировал в основных соревнованиях на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции. Следующий раз в основную сетку он пробился на Открытом чемпионате Австралии 2013 года, где как и ранее во Франции уступает в первом же раунде. В парных соревнованиях высшее достижение выход в финал на турнире ATP в Гамбурге в июле 2012 года совместно с бразильским теннисистом Рожериу Дутрой да Силвой.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (30)

Победы (9)

Поражения (21)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (37)

Победы (23)

Поражения (14)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Испании